Флере́-ла-Рив'є́р, Флере-ла-Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 115 км на південний захід від Орлеана, 50 км на північний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 550,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Флере-ла-Рив'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Флере-ла-Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр